La Pagua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Pagua, Veracruz, 
 La Pagua, San Luis Potosí, Xilitla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar